RPI ist die Abkürzung für:

 Raspberry Pi, ein kreditkartengroßer Einplatinen-Computer, der von der Raspberry Pi Foundation entwickelt wird
 Religionspädagogisches Institut, eine Lehranstalt zur Ausbildung von Lehrpersonen für den Religionsunterricht
 Remote Procedure Invocation, der Aufruf eines Prozesses einer entfernten  Anwendung in der Informationstechnik, ähnlich der Remote Method Invocation 
 Rensselaer Polytechnic Institute, eine private technische Hochschule in Troy, New York
 Requested Package Interval, bei zyklischer elektronischer Datenübertragung die geforderte Zeit zwischen 2 Telegrammen.
 Retail Price Index, englisch für Einzelhandelskostenindex, siehe Lebenshaltungskostenindex
 Retikulozytenproduktionsindex, eine Kennzahl, die die Regenerationskapazität der Erythropoese abbildet
 Ribose-5-phosphat-Isomerase, das Enzym, das Ribose-5-phosphat und Ribulose-5-phosphat ineinander umwandelt
 Röher Parkinstitut für Psychosomatik in der Arbeitswelt, eine Akademie an der Parkklinik Röhe, siehe Röhe #Parkklinik Röhe

RPI